Атлетски митинг у Цириху 2015. одржан је 2. и 3. септембра 2015. на Стадиону Лецигрунд у Цириху. Ово је тринаести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2015. Занимљивост овог митинга је да се такмичење у скоку мотком за мушкарце одржало у дворани.

Сатница 
.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

200 м 
Ветар +0,4 м/с

400 м

1.500 м

110 м препоне 
 
Ветар +0,4 м/с

3.000 м препреке

Скок увис

Скок удаљ

Бацање диска

Жене

100 м 
Ветар -1.4 м/с

800 м

3.000 м

400 м препоне

Скок мотком

Скок удаљ

Бацање кугле

Бацање копља

Остале дисциплине

Мушкарци

800 м

Скок мотком

Жене

4 х 100 м

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Атлетски митинг у Цириху
ИААФ Дијамантска лига 2015.